Grand Prix Jihoafrické republiky 1971 (oficiálně Fifth AA Grand Prix of South Africa) se jela na okruhu Kyalami v Midrandu v Jihoafrické republice dne 6. března 1971. Závod byl prvním v pořadí v sezóně 1971 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1971
Grand Prix Jihoafrické republiky